Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Generali Ladies Linz 2012. Die Qualifikation fand vom 6. bis 8. Oktober 2012 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2012
2012